La Maison de Mapuhi (titre original : The House of Mapuhi) est une nouvelle américaine de Jack London publiée aux États-Unis en 1909.

Historique 
En , l'atoll d'Hikueru est touché par un important cyclone. La nouvelle, inspirée de ce fait réel, est publiée initialement dans le McClure's Magazine en , avant d'être reprise dans le recueil South Sea Tales en .

Résumé 
À Hikueru, Mapuhi, un pauvre pêcheur, a trouvé une perle - et quelle perle ! Pour le prix, Mapuhi veut une maison « avec un toit en tôle galvanisée et une horloge à poids avec un cadran octogonal. Il faut qu'elle fasse six brasses de long et que le porche fasse tout le tour de la maison... »
Mais trois acheteurs et ...un cyclone arrivent sur l'atoll...

Éditions

Éditions en anglais 
 The House of Mapuhi, dans le McClure's Magazine, .
 The House of Mapuhi, dans le recueil South Sea Tales, un volume chez The Macmillan Co, New York, .

Traductions en français 
 La Maison de Mapouhi, traduit par Louis Postif, in Vu, magazine, vers 1928.
 Un Cyclone en Polynésie, traduit par Paul Gruyer et Louis Postif in Le traducteur, périodique, 1931-1932.
 La Maison de Mapuhi, traduit par Aurélie Guillain, Gallimard, 2016.

Sources 
 http://www.jack-london.fr/bibliographie

Références 

Nouvelle de Jack London
Nouvelle américaine parue en 1909